XIV Островные игры прошли на острове Уайт (Великобритания) с 25 июня по 1 июля 2011 года. В них приняли участие 2306 спортсменов из 24 команд. На острове Уайт игры прошли второй раз (первый в 1993 году).

Талисманом игр стала белка, обитающая на острове.

Игры

Участники 
24 команды участвовали в Играх. Цифры в скобках указывают количество игроков от команды. В общей сложности приняло участие 2306 спортсменов.

  Аландские острова (120)
  Олдерни (34)
  Бермуды (102)
  Каймановы острова (70)
  Фолклендские острова (43)
  Фарерские острова (100)
  Фрёйа (18)
  Гибралтар (140)
  Готланд (132)
  Гренландия (74)
  Гернси (210)
  Хитра (46)

  Остров Мэн (189)
  Остров Уайт (Хозяин) (252)
  Джерси (остров) (199)
 Менорка (125)
 Оркнейские острова (40)
  Родос (70)
  Сааремаа (110)
  Сарк (11)
 Шетландские острова (82)
  Остров Святой Елены (8)
  Внешние Гебриды (66)
  Англси (65)

Виды спорта 

  Стрельба из лука (вид спорта)
  Лёгкая атлетика
  Бадминтон
  Баскетбол
  Велоспорт

  Футбол
  Гольф
  Парусный спорт
  Стрельба
  Сквош

  Плавание
  Настольный теннис
  Теннис
 Волейбол
 Виндсёрфинг

 См. также Мужской футбол на Островных играх 2011

Календарь

Участники и результаты

Результаты по видам спорта

Баскетбол

Примечания 

Островные игры
2011 год в спорте